Het Nederlands kampioenschap schaatsen allround voor mannen 1954 werd van 30 tot 31 januari 1954 verreden op de oude ijsbaan, de Weezenlanden baan in het park De Wezenlanden te Zwolle.

Het toernooi werd een paar dagen voor de Tiende Elfstedentocht gehouden. De deelnemers Jeen van den Berg en Jan Charisius aan dit kampioenschap stonden op 3 februari op het erepodium van deze tocht. Titelverdediger was Kees Broekman, die de Nederlandse titel in 1951 te Zutphen had veroverd. Egbert van 't Oever veroverde de Nederlandse titel.

Klassement 

 NC = niet gekwalificeerd 

1954
Langebaanschaatsen in 1954
Sportevenement in Zwolle
Schaatsen in Overijssel